peut faire référence à :

 Donetsk, ville d'Ukraine et, depuis 2014, de la république populaire de Donetsk.
 laéroport international de Donetsk, la gare de Donetsk, le club de basket BC Donetsk
 La république soviétique de Donetsk-Krivoï-Rog, éphémère république soviétique.
 Loblast de Donetsk, subdivision administrative de l'Ukraine.
 Loccupation russe de l'oblast de Donetsk, une occupation militaire en cours en Ukraine
 La république populaire de Donetsk, territoire sécessionniste.
 Donetsk, ville de Russie.
 , village du Kazakhstan.
 L'ancienne appellation de la ville de Slovianoserbsk, en Ukraine, entre 1784 et 1817.
 , village de Russie.